Helix (Plural: Helices) steht für:
 Helix, mathematische Kurve, Schraubenlinie
 Helix (Achterbahn), ein Fahrelement bei Achterbahnen
 Helix (Gattung), Gattung aus der Familie der Schnirkelschnecken aus der Unterordnung der Landlungenschnecken
 Helix (Ohr), Teil der Ohrmuschel
 α-Helix, Struktur in Proteinen

Geografische Objekte:
 Helix (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Helix-Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika

Kultur:
 Helix (Band), kanadische Heavy-Metal-Band
 The Helix, Theater in Dublin
 Helix (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014)
 Helix – Es ist in deiner DNA, kanadischer Sci-Fi-Film (2015)
 Helix – Sie werden uns ersetzen, Roman von Marc Elsberg
 Helices (Architektur), am korinthischen Kapitell die schneckenförmig aufgerollten Stängel, die zwischen den Akanthusblättern zur Mitte hin herauswachsen; siehe: Korinthische Ordnung

Weitere Verwendung:
 Helix-Piercing
 Helix Software, Softwareunternehmen
 Helix , Hubschrauber, siehe Kamow Ka-27
 Honda CN 250 Helix, Motorroller
 Helix (Multimedia-Plattform), Streaming-Server
 Helix (Liseberg), Achterbahn im schwedischen Freizeitpark Liseberg
 Helix (Tumbler), Anonymisierer für Kryptowährungs-Transaktionen
 Helix (Raketentriebwerk), Triebwerk des deutschen Raumfahrtunternehmens Rocket Factory Augsburg